Скобаљ може бити:

 Скобаљ или шкобаљ, слатководна риба

или

 Скобаљ (Смедерево), насељено место града Смедерева, Република Србија
 Скобаљ (Лајковац), насељено место у општини Лајковац, Република Србија